Clem ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Clem (Georgia)
 Clem (Mississippi)
 Clem (Oregon)
 Clem (West Virginia)

Clem bezeichnet:
 Clem-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Voiturettes Clem, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Clem ist der Familienname folgender Personen:
 Jimmy Clem (1932–2017), US-amerikanischer Schauspieler
 John Clem (1851–1937), US-amerikanischer General
 John Richard Clem (1938–2013), US-amerikanischer Physiker
 Robert Verity Clem (1933–2010), US-amerikanischer Vogel- und Landschaftsmaler

Clem ist auch ein männlicher Vorname, siehe Clem (Vorname)

Clem ist außerdem der Spitzname von Steven Dennis Grogan, Mitglied der Manson Family

Siehe auch:
 Clemm (Begriffsklärung)
 Klemm (Begriffsklärung)